Hans Croon (musicus)
 Hans Croon (voetballer)